Кубок независимости Армении по футболу сезона-2011/12 — 21-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Мика» (Ереван) стартовала в розыгрыше с 1/4 финала вместе со всеми клубами. Первые матчи «Улисс» — «Арарат» и «Гандзасар» — «Импульс» прошли 19 ноября 2011 года.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 19 и 20 ноября 2011 года.

Ответные матчи прошли 23 и 24 ноября 2011 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 17 и 18 марта 2012 года.

Ответные матчи прошли 11 и 12 апреля 2012 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2012/2013
 Первая лига Армении по футболу 2012/2013

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА 
 Статистика на soccerway.com  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Армении в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Армении в 2012 году